Korteweg steht für:
 Diederik Johannes Korteweg (1848–1941), niederländischer Mathematiker
 (9685) Korteweg, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Korteweg-de-Vries-Gleichung